Тарсак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї
 Тарсак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер